Sara Persson ist der Name folgender Personen:

* Sara Persson (Schiedsrichterin) (* 1976), schwedische Fußballschiedsrichterin
 Sara Persson (Badminton) (* 1980), schwedische Badmintonspielerin